В одиночному розряді тенісного турніру New South Wales Open 1972, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1972 року, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинія Вейд 6-1, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Івонн Гулагонг (Переможниця)
  Вірджинія Вейд (фінал)
  Ольга Морозова (чвертьфінал)
  Жель Шанфро (3-тє коло)

 Пет Коулмен (півфінал)
 Барбара Гоукрофт (півфінал)
 Мона Шалло (2-ге коло)
 Енн Колман (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Sydney International